Прямисла́ва Володи́мирівна (987/988 — ?) — руська князівна. Представниця династії Рюриковичів. Точне ім'я невідоме, реконструюється на підставі пізніх джерел. Донька великого князя київського Володимира Святославича від полоцької князівни Рогнеди. Молодша сестра Ярослава Мудрого. За припущенням Леонтія Войтовича народилася не пізніше 987—988 років. 1018 року видана заміж за угорського герцога Ласло Лисого, двоюрідного брата угорського короля Стефана І, онука угорського князя Такшоня. Дітей від нього не мала. Миколай Баумгартен сплутав Ласло Лисого з королем Ласло I, онуком Прямислави. Також — Премислава.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір:  
 Брати і сестри:
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Чоловік: Ласло Лисий, угорський князь.

Родовід

Примітки

Бібліографія

Джерела 
 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV (—1334) / ed. A. Domanowszky // Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum / ed. E. Szentpétery. T. 1. Budapestini, 1937.
 Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. Київ: Дніпро, 1989.

Монографії

Статті 
 Baumgarten N. Genealogies et mariages occidentaux des Rurikides russes du X au XIII siecles // Orientalia Christiana. Roma, 1927, Т. 35. 95 p.

Посилання 

Рюриковичі
Руські князівни
Володимировичі